Гомбург — тип фетрового капелюха
 «Гомбург» — німецький футбольний клуб

Гомбург — місто в землі Саар
 Гамбург — місто і федеральна земля
 Бад-Гомбург — місто в землі Гессен

Гомбург — громада в кантоні Тургау

Див. також 
 Бад-Гомбург — німецький футбольний клуб